Persien kan syfta på:
Persien – före 1935 det officiella namnet på Iran 
Persiska riket – historikernas namn på de akemenidiska, parthiska och sasanidiska dynastiernas välden 540 f.Kr. till 650-talet
Persiska – ett iranskt språk
 Persiskt, se iranistik
Persisk mytologi – en mytologi med flera gudar och två grundläggande krafter i kosmos
 Stor-Iran – den iranska kultursfärens och de iranska folkens geografiska utbredning i Asien
 Paniranism – en politisk och social pannationell strömning som strävar efter att politiskt och kulturellt ena de iranska folken